LJL steht für:
 Lateolabrax Japonicus Liver, Zelllinie des Lateolabrax japonicus, siehe Lateolabrax

ljl steht für:
 Li'o (ISO-639-3-Code), im Zentralteil von Flores (Indonesien) gesprochener Dialektcluster

Abkürzung